Nationale Hypotheek Garantie
 Nederlands Huisartsen Genootschap
 Nederlands Horeca Gilde
 Nederlands Hoornisten Genootschap